Ovčáry is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Ovčáry (okres Mělník), gemeente in okres Mělník
 Ovčáry (okres Kolín), gemeente in okres Kolín